Моншеврие́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юг от Орлеана, 37 км на юг от Шатору.

Экономика коммуны основана на сельском хозяйстве, в основном на разведении крупного рогатого скота.

Население 

Население — 520 человек (2007).

Достопримечательности 

 Мегалиты
 Дольмен (один из наиболее хорошо сохранившихся дольменов в регионе)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini